

События 
 Основан арабский эмират в Сицилии (первый эмир — Хасан I аль-Калби (948-53) из династии Калбидов).
 Основано епископство Ольденбурга (позже в Любеке) (первый епископ — Маркус (948-67)).
 Эгиль Скаллагримссон в Йорке. Песнь «Выкуп головы».
 Вожди венгров Термачу, сын Тевела, и Булчу, сын Кала (?), посещают Константинополь. Крещение Булчу.
 Кидани выгнаны из Китая, но Пекин остался у них.

Родились 
 (?) Владимир I Святославич Святой — киевский князь с 978 года.

Скончались 
 Роман Лакапин — бывший император Византии.

См. также